Морон-де-ла-Фронтера () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Севилья, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Кампиния-де-Морон-и-Марчена. Занимает площадь 432 км². Население 28 467 человек (на 2010 год). Расстояние 65,9 км до административного центра провинции.

Покровителем города считается Инмакулада Консепсион.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Página del carnaval de Morón de la Frontera
 Guía de Morón de la Frontera
 Semana Santa de Morón
 Morón de la Frontera
 Fundación Fernando Villalón
 Hermandad de Jesús
 Hermandad del Calvario
 Portal de información

Населённые пункты Севильи
Муниципалитеты Севильи